Малаховская — топоним и женская форма славянской фамилии 

 Топоним
 Малаховская — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Малаховская — деревня станция в Фурмановском районе Ивановской области (Хромцовское сельское поселение).

 Фамилия
 Малаховская, Владислава Владимировна (род. 1969) — российский композитор, педагог.
 Малаховская, Наталия Львовна (род. 1947) — деятельница феминистского движения в Ленинграде, писательница.